Skam kan avse:

 Skam – ett äldre begrepp för varg eller djävul, se noaord
 Skam (bok) – en roman av Karin Alvtegen
 Skam (roman) – en roman av Salman Rushdie från 1983, originaltitel Shame
 Skam (TV-serie) – en norsk TV-serie
 Skamkänsla – en upplevelse av att förlora sitt anseende eller gillande hos andra, vare sig upplevelsen är korrekt eller inte
 Skamvrå – en uppfostringsmetod
 Skamstraff – ett övergripande begrepp på förr tillämpade bestraffningsformer som innebar offentlig förnedring av en brottsling
 Skampåle – en pelare av trä eller sten, vid vilken förr i tiden förbrytare offentligen undergick så kallad schavottering